Sexögonspindlar (Segestriidae) är en familj av spindlar som beskrevs av Simon 1893. Sexögonspindlar ingår i ordningen spindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Segestriidae 105 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar